Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lamar (, ) :
le comté de Lamar, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Lamar, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Lamar, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Lamar, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi